Nederlandse Patiëntenvereniging - een christelijke organisatie voor patiënten
 Non-proliferatieverdrag - een verdrag tegen vermeerdering van kernwapens
 De Nederlandsche Padvinders - een voormalige Nederlandse padvindersorganisatie, zie Scouting Nederland
 Negative Predictive Value - de kans dat een gevonden negatieve testuitslag juist is
 Nederlandse Politiehonden Vereniging - een vroegere naam van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging
 Net present value (NPV), de Netto Huidige Waarde (NHW) - een financiële functie in Nederlandsstalige versies van het spreadsheetprogramma Excel
 Nuveen Virginia Premium Income Municipal Fund - bij de NYSE genoteerd als NPV, zie Lijst van noteringen aan de New York Stock Exchange
 National Popular Vote Interstate Compact - en initiatief voor het rechtstreeks kiezen van de Amerikaanse president